Ко́нная Ла́хта — исторический район Санкт-Петербурга (Приморский район), примыкает к Ольгино с севера. Включён в черту города 17 января 1963 года. В настоящее время входит в состав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Лахта-Ольгино.

История 
Деревня Конная Лахта впервые упомянута в Обыскной книге Спасско-Городенского погоста 1573 года под именем «Ковдуя» («Кондуя») в составе села Лахта. Название «Конная» — искажение от финского «конту», что означает «двор», «хозяйство». В буквальном переводе Конту Лахта — «двор у залива». Схожая этимология у названия города Кандалакша и Кондопога.

В 1617 году деревня оказалась в составе Швеции и на несколько десятилетий запустела. Постоянные жители вновь появились на Конной Лахте только около 1680 года. Возвращена в состав России в ходе Северной войны в 1703 году. В начале деревня находилась во владении казны, в 1724 году была приписана к Дубковскому дворцу и Сестрорецкому оружейному заводу. С 1766 года входила в состав Лахтинского частновладельческого имения. Среди её владельцев — графы Г. Г. Орлов, Я. А. Брюс, с 1845 года — графы Стенбок-Ферморы.

В 1768 году в окрестностях Конной Лахты обнаружен Гром-камень, в зимние месяцы 1769-1770 годов осуществлена грандиозная операция по его перевозке при помощи специальной «шаровой машины» на побережье Финского залива, откуда водой 23 сентября 1770 года его доставили в Петербург, на Сенатскую площадь, где камень лег в основание памятника Петру I работы Э. Фальконе Медный всадник. Путь длиной около 8 километров от лесного урочища до пристани Гром-камень, весивший около 1800 тонн, преодолел за пять неполных месяцев. 20 января 1770 года Конную Лахту посетила Екатерина II, где лично наблюдала за движением Гром-камня. В честь успешного завершения операции была выбита медаль с надписью «Дерзновению подобно». В том месте, где из земли извлекли Гром-камень, образовался пруд, названный Петровским. Заполненная водой аппарель, по которой поднимали из котлована камень, превратилась в канал, указывающий направление его движения. Пруд окружен высоким валом вынутой из котлована земли. Перевозка камня осуществлялась по трассе Конно-лахтинского проспекта.

В 1882 году на Конной Лахте проживало 19 крестьянских семей коренного населения и 11 семей пришлых, всего 123 человека, подавляющее большинство лютеранского вероисповедания. Конная Лахта, расположенная далеко от моря и гораздо дальше от Петербурга, чем Лахта, популярностью у дачников не пользовалась, и её жители в большей степени сохраняли традиционные крестьянские занятия. На Конной Лахте располагался один из двух графских охотничьих домов. В 1899—1900 годах граф А. В. Стенбок-Фермор построил там новый каменный охотничий дом с застольной, спальней, комнатами для лесника и егеря. В 1916 году Акционерное общество «Лахта» графа А. В. Стенбок-Фермора и К° возвело здесь кирпичный и клинкерный завод, а на болотах в окрестностях деревни развернуло торфоразработки.

В марте 1921 года в дни Кронштадтского мятежа на Конной Лахте размещался штаб Северной группы 7-й армии.

В 1922 году заброшенный и полуразрушенный торфозавод был капитально отремонтирован и пущен в ход. Кирпично-клинкерный завод восстанавливать не стали. В 1930 году на Конной Лахте был создан колхоз «Контула». В 1935 году в деревне проживало 247 человек. 28 марта 1942 года лахтинских финнов принудительно эвакуировали. Колхоз «Контула» остался без работников и прекратил существование.

После войны возобновилось индивидуальное жилищное строительство. 11 февраля 1957 года Исполком Ленгорсовета выделил на Конной Лахте участки для сотрудников предприятий и организаций Василеостровского, Ждановского и Свердловского районов, а 30 марта того же года включил Конную Лахту в черту рабочего поселка Лахта. В конце 1950-х годов в районе Конной Лахты появились садовые товарищества рабочих завода имени Карла Маркса и других крупных предприятий Ленинграда.

В 1963 году Конная Лахта вошла в городскую черту. Утверждённый в 1976 году проект планировки северо-западных районов Ленинграда предусматривал создание нежилой зоны «Конная Лахта». В соответствии с ним в 1979—1986 годах были построены очистные сооружения — Северная станция аэрации. Третий пусковой комплекс, сданный в эксплуатацию в 1995 году, позволил увеличить её мощность до 1250 тысяч кубометров сточных вод в сутки. В 2001 году вступила в строй Северо-Западная ТЭЦ, в 2007 году — Завод по сжиганию осадка сточных вод.

Одновременно со строительством очистных сооружений жителей Конной Лахты переселили в городские квартиры, их дома были снесены. С 1998 года Конная Лахта входит в состав Муниципального образования Лахта-Ольгино. Развитие промышленной зоны продолжается, здесь появляются все новые и новые предприятия, складские помещения и производственные цеха, берущие в плотное кольцо еще сохраняющиеся дачные домики старых садовых товариществ. В 2020 году власти города объявили, что планируют переводить в Конную Лахту «Асфальтобетонный завод № 1».

Достопримечательности 
 Памятник природы «Петровский пруд»

См. также 
 Лахта (исторический район)
 Лахта-Ольгино

Примечания

Литература 
 Богданов И. А. Лахта. Ольгино. Лисий Нос. — СПб.: Остров, 2005. — 248 с., ил. ISBN 5-94500-035-3
 Иванов Г. И. Камень-Гром: Историческая повесть. — СПб.: Стройиздат, 1994. — 112 с., ил. ISBN 5-87897-001-5
 Лахта: От Гром-камня до «Газпрома» // Квартальный надзиратель: Специальные тематические страницы журнала спб.собака.ru. 2012. № 1 (106). Январь. http://kn.sobaka.ru/n106/index.html
 Михайлов Н. В. Лахта: пять веков истории. 1500—2000: Исторический очерк, документы, воспоминания, каталог открыток. — Изд. 2-е, испр. и доп. — СПб.: Европейский Дом, 2013. — 432 с., ил. — ISBN 978-5-9015-0304-2
 Ольгино: Старинный дачный поселок под боком у мегаполиса // Квартальный надзиратель: Специальные тематические страницы журнала спб.собака.ru. 2012. № 4 (109). Апрель. http://kn.sobaka.ru/n109/index.html

Приморский район (Санкт-Петербург)
Исторические районы Санкт-Петербурга
Населённые пункты по алфавиту